T.O.Y. — музыкальный коллектив, исполняющий свою музыку в направлениях синти\фьюче-поп и образованный в 1993 году под названием Evil's Toy в формате трио.

История 
Музыкальный коллектив T.O.Y. был сформирован в 1993 году Торстеном Бренда, Фолькером Лутцем и Оливером Таранчевским и первоначально назывался Evil's Toy. В качестве музыкальной стилистики проект избрал EBM. Уже в год своего основания проект выпускает EBM хит Make Up, благодаря которому трио быстро обрело высокий статус на электро-сцене. В 1998 году выходит альбом Angels Only, который стал последним где можно слышать EBM. После выхода альбома проект покидает Торстен Бренда - один из сооснователей коллектива и уже следующий альбом Silvertears 2000 года стал более легковесным и попсовым. Также меняется и название группы: проект теперь начинает именоваться просто T.O.Y..

Музыка 
С даты своего образования проект исполнял музыку в направлении EBM. Однако с уходом из группы одного из сооснователей Торстена Бренда и начиная с альбома Silvertears 2000 года музыка проекта двинулась в направлениях синти/фьюче-поп.

Сочинение музыки 
По словам Фолькера Лутца, отвечающего в проекте за написание музыки, важным обстоятельством для качественного сочинения музыки является дефицит времени, который подстёгивает творчество Фолькера. А непосредственно собственные музыкальные идеи рождаются у него после ознакомления с творчеством других, самых разнообразных в плане музыкальной стилистики, коллективов.

Запись 
Для записи готовых музыкальных идей участники проекта не прибегают к помощи сторонних продюсеров, а полагаются на свои силы и записываются, а также микшируются в собственной студии. Для воспроизведения свои идей участники проекта предпочитают использовать hardware-синтезаторы, нежели программные продукты, эмулирующие звучание синтезатора с помощью компьютера.

Состав 
 Фолькер Лутц - вокал, программирование, музыка
 Хельге Виеганд - клавишные, вокал
 Марк А. Натаниел - ударные

Бывшие участники 
 Торстен Бренда
 Оливер Таранчевский - лирика

Дискография 
 1998 — Angels Only
 2000 — Silvertears
 2001 — Space Radio
 2003 — White Lights

Примечания 

Группы в стиле EBM
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Германии
Музыкальные коллективы в стиле futurepop
Исполнители Metropolis Records